Puchar Europy w skeletonie 2017/2018 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się w Lillehammer 11 listopada 2017 roku, a zakończył się 19 stycznia 2018 roku w Igls.

W rywalizacji kobiet triumfowała Brytyjka Brogan Crowley, a wśród mężczyzn reprezentant Łotwy Krists Netlaus.

Kalendarz Pucharu Europy

Klasyfikacja

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 
 

2017 w skeletonie
2018 w skeletonie
Puchar Europy w skeletonie
2017 w Europie
2018 w Europie